Булныгин, Дмитрий Владимирович — медиахудожник, ви-джей, режиссер.

Биография 
Родился 4 августа 1965 года в Новосибирске. В 1990 году закончил Новосибирский Архитектурный Институт. С конца 1980-х годов занимался живописью и графикой в стиле неоэкспрессионизма. К этому же времени относится период т. н. примитивистских перформансов: «Мир Искусств», «Выборы для белок» (расклейка портретов Б.Ельцина в сосновом лесу), «Прибрежное яйцо» (совместно с В.Мизиным). Часто посещает творческие сквоты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах.

Знакомство в 1994 году с представителями художественного андеграунда Цюриха позволило принять участие в проекте европейской субкультуры «Eurocot» (Цюрих, 1995). После новосибирские художники с иностранными участниками «Eurocot» организовали несколько художественных проектов на Урале: международный фестиваль Экологический арт-мост «Еurokon-96» (июнь 1996, Новосибирск), арт-парад обычных вещей «Post-ВДНХ», на котором создавали объекты и инсталляции из товаров народного потребления (1997, Музей изобразительных искусств, Екатеринбург).

Благодаря связям с европейским андеграундом работы Булныгина выставляются в независимых галереях (Tacheles, Берлин, 1997, Message salon, Цюрих, 1998).

Параллельно художник занимается организацией культурных событий в родном городе, проводит фестиваль «Культурные герои 21 века» (ноябрь 1999, Новосибирск).

С 1998 г., после пожара в мастерской, увлекается созданием световых объектов и инсталляций, начинает работать с видео. Видеофильм «Жилмассив» (1998) оказался программным для нового этапа творчества. Основными жанрами становятся короткий фильм, видео инсталляция, флэш-анимация.

С конца 90-х принимает участие в проектах группы художников, часть которых впоследствии назвалась группой «Синие Носы», с которыми сотрудничал до 2004 года. Далее художник всё больше работает в области видео и компьютерной анимации.

Индивидуальное творчество развивалось от видеоперформансов, в которых автор сам представал в роли персонажа («Лола», 2000), через эксперименты с монтажом, звуком и т. н. «мелкой нарезкой» (2001—2003), в сторону режиссерского «короткого» кино (с 2004).

В 2000 году Булныгин организует первый международный фестиваль cверхкороткого фильма (Extra Short Films, проводился ежегодно до 2014 года). С 2001 выступает с видео перформансами под именем ака vj db, в том числе с группой Nuclear Los’ь.

В 2004 году переезжает в Москву, где становится активным участником художественной жизни столицы. Участвует в специальных проектах III и IV Московских биеннале современного искусства (2007 и 2009 гг.), 54 Венецианской биеннале (2011), в международных выставках (Тирана, Валенсия, Стамбул, Берлин, Нью-Йорк, Париж, Хельсинки) и фестивалях медиаискусства (Гамбург, Оберхаузен, Гаага), а также в I Уральской индустриальной биеннале (2010).

Помимо съемок коротких фильмов Булныгин программирует интерактивные видеоигры («Хозяйка», 2008, «Time killer», 2009), снимает зацикленные видео («Союз-11», 2011; «Высотки-Зомби», 2012; Лампочка", 2014), создает крупномасштабные проекции на здания («Попытка» и «Штурм», г. Пермь, 2010—2011, «Экзорцизм как шоу», г. Киров, 2011, «Finita dolce vita», Манеж/Москва, 2011), в последние годы, на основе технологии видеомэппинга, создает инсталляции или, как называет их сам художник, видеоскульптуры («Термитники», 2016, «Вспомнить все», 2015; «Аквариум», 2015; «Для вертикали», 2014)

В настоящее время реализует несколько стрит-арт проектов («Подпись», Самара, 2014, «Поверхностный взгляд», Красноярск, 2011, «Улучшение на районе», с 2011), а также stencil-project с изображением куста конопли («Кусты», с 2010).

В 2010 году вышел в финал премии Кандинского-2010 в номинации Медиа-арт с работой «Весна». Дважды призер (первое место) Медиафорума в рамках Московского кинофестиваля (2003 и 2007 гг).

Цифровые работы Дмитрия Булныгина находятся в собраниях Мультимедиа Арт Музея, Москва, Музея ART4.RU, венского Музея прикладного искусства, Музея современного искусства в Хельсинки и др.

Живет и работает в Москве.

Призы и номинации 
 2010 Шорт-лист премии Кандинского — видеоинсталляция «Весна»
 2007 «Медиа форум» / Москва, первый приз — «After party»
 2006 Кинофестиваль «Киношок», Анапа, приз международного жюри — «В маскву»
 2005 Видеофестиваль"Видеология", Волгоград, гран-при — «Водка и Папиросы»
 2004 Фестиваль «СТЫК» / Москва, приз жюри — «Baby Boom»
 2004 Канcкий видеофестиваль / Москва, приз жюри — «Тонкая поправка»
 2003 «Медиа форум» / Москва, первый приз — "Ритмы шашлыка "

Персональные выставки 
2016
 «Термитники», Манеж, Москва
 «Selected works», ЦСИ Заря, Владивосток
2015
 «Не рыбы, не рабы», галерея Треугольник, Москва
 «Декорации», DEAC, Черногория
 «Nothing is perfect», MAMM, Москва
2013
 «Давид и компания», студия КОП, Москва
 «Кароче» / ГЦСИ, Томск
 «Новые работы» / СЦСИ, Новосибирск
2012
 «Finita dolce vita» / СЦСИ, Новосибирск
 «Экзорцизм как шоу», / видеопроекция на здание театра / Киров
 «Высотки-зомби» / видеопроекция и интерьере театра / Кострома
2011
 «Штурм» / видеопроекция на здание тетра / Музей современного искусства, Пермь
 «Питательные смеси» / СЦСИ, Новосибирск
2010
 «Попытка» / видеопроекция на здание тетра / Музей современного искусства, Пермь
 «Four ballets» / видеоинсталляция / СЦСИ, Новосибирск
2009
 «Цветы» / видео, Актовый Зал (проект Фабрика) / Москва
 «За стеклом» / видеоинсталляция, офисное окно «Актового Зала» (проект Фабрика) / Москва
2008
 «Колбаsа»/видео, интерактивная инсталляция, Фонд «Современный Город» / Москва
 «Припасы»/ фотография, Галерея Рефлекс, Москва
1998
 «Электрическое» /объекты, Новосибирская Картинная Галерея
1997
 «Groove»/инсталляция, artist’s space, Берлин (совместно с В.Мизиным)
 «Night life»/интерактивная инсталляция, Message Salon , Цюрих

Групповые выставки/фестивали 
2016
 «Русский Космос», МАММ, Москва
2015
 «Чепуха»-1й показ, коллективное антикино.
 «Нет времени», cпециальный проект 6-й Московской биеннале, Винзавод, Москва
 VIDEOMAPPING CONTEST, Лилль, Франция
 «Розовая коробка», Ерарта, СПб
2014
 «Наверху», Музей Москвы, Москва
 «Now&After», международный фестиваль видео-арта, ММОМА, Москва
 «Что такое наши руины?», Ateliers du Vent, Ренн / Франция
2013
 «ARTe Video Night», Palace de Tokio, Париж
 «Sunny side of Lenin street», TMprojects, Женева
 «Части целого», Винзавод, Москва
 «Now&After», международный фестиваль видео арта, ММСИ, Москва
2012
 «В абсолютном беспорядке», Центр Санта Моника, Барселона
 «АртАрбаФест», Алматы
 «Фабрики воображения», Станция арт-центр, Кострома
 Plum fest, АrtPlay, Москва
 «Русский ренессанс», Броткунстхалле, Вена
2011
 «Русский Космос», Музей современного искусства Кастелло ди Риволи, Турин
 «Медиа удар», 4-я Московская биеннале современного искусства, Москва
 «Домашнее видео», MМСИ, Москва
 «Рекламная пауза», 54-я биеналле, Венеция
 «Мода и стиль в фотографии», 7-й международный фестиваль, Москва
2010
 «ARTe Video Night», ФИАК, Париж
 Приз Кандинского, ЦДХ, Москва
 «Эстетика против информации», ССА, Клайпеда
 «Москва-Париж», 8-я фотобиеннале, Москва
 «Русские Утопии», ЦСК Гараж, Москва
 «СУПЕРМАРКЕТ», Арт-ярмарка, Стокгольм
2009
 «Сверхновая вещественность», MМСИ, 3-я Московская  биеннале современного искусства
 VIDEOMINUTO, Международный фестиваль одноминутных видео, Флоренция
 «I was Russia», Дунедин / Новая Зеландия
 Absolute Creative Future, Винзавод, Москва
 Scope Art Fear, Нью-Йорк
2008
 «Вторжение — Отторжение», Красный Октябрь/Москва
 «Sicherheit», Content Art e. V., Берлин
 «Urban Jealousy», 1-я Тегеранская Биеннале, Стамбул
 «Верю», ЦСИ Винзавод,Москва
 «RUSSIA», Арт-Базель/Майами-бич, Майами
2006
 d/ART фестиваль, Сидней
2005
 54 й фестиваль короткого фильма, Оберхаузен / Германия
 «O.K. America!», Apex Art gallery, Нью-Йорк
2004
 «Faster then history», KIASMA, Хельсинки
 «Новое русское видео», Art in General, Нью-Йорк
2003
 «Арт — Клязьма», Москва
 «New Countdown», Галерея Гельмана, ЦДХ, Москва
 MAD’3 , Мадрид — Барселона
2002
 «Davaj! Давай!», Берлин — Вена
 «Snow girl», Zakhenta gallery, Варшава
2001
 7-й фестиваль мульти медиа, Виндзор/Канада
 1-е международное биеннале, Валенсия
 1-е международное биеннале, Тирана
2000
 16-й фестиваль короткого фильма, Гамбург

Международные программы и резиденции 
2016 — Арт-резиденция в ЦСИ Заря, Владивосток

2015 — Арт-резиденция в DEAC, Черногория

2013 — Арт-резиденция в Atelier du Vent, Ренн / Франция

2010 — Арт-резиденция в Atelier du Vent, Ренн / Франция

2005 — 51й семинар Флаерти (фестиваль экспериментального кино и видео-арта), Покипси/США

2004 — Арт-резиденция в Couvent de Recollets, Париж

2002 — Резиденция в PVA, Бритпорт / Англия

Коллекции 
 Мультимедиа Арт Музей, Москва
 Музей Прикладного Искусства (МАК), Вена
 Музей современного искусства (КИАСМА), Хельсинки
 Музей актуального искусства, ART4.RU, Москва
 Новосибирская Картинная Галерея, Новосибирск

Ссылки 
 Facebook Дмитрия Булныгина
 Официальны сайт художника
 Интервью Дмитрия Булныгина Ольге Шишко
 http://www.gif.ru/people/bulnygin
 http://www.artchoice.info/dmitriy-bulnygin

Режиссёры России